Forme provençale du nom de famille de deux archevêques d'Aix :
 Antoine Imbert Filhol (mort en 1550), archevêque d'Aix-en-Provence ;
 Pierre Filhol (1438-1541), évêque de Sisteron puis archevêque d'Aix-en-Provence.

Noms dérivés 
 Plusieurs plantes portent ce nom, dont la Eudyptes chrysocome filholi.

Lien externe 
 
Patronyme occitan